Mistrzostwa Afryki w judo rozegrano w Algierze w Algierii w dniach 9–12 maja 2000 roku.

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy 

Mistrzostwa Afryki w judo
2000 w sporcie
2000 w Afryce
Sport w Algierze
Algieria w XXI wieku